Název Bukovice má více sídel:
 Bukovice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Bukovice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod

 Bukovice (Jeseník) – část města Jeseník v okrese Jeseník
 Bukovice (Písařov) – část obce Písařov v okrese Šumperk
 Bukovice (Velké Losiny) – část obce Velké Losiny v okrese Šumperk
 Bukovice (Bžany) – část obce Bžany v okrese Teplice

a také vrchol: 
 Bukovice (Drahanská vrchovina) – vrch (501 m) v Drahanské vrchovině nad městysem Černá Hora v okrese Blansko

Externí odkazy